Bülow, német családnév

 Németország
 Bülow, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Bülow, Gutow településrésze Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Bülow, Schorssow településrésze Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Bülow, Königsfeld településrésze Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban